Philippe Audic (1949-), spécialiste du développement économique français.
 Robert Audic (1899-1962), militant culturel breton.